«Кенитра» () — марокканский футбольный клуб из города Кенитра. Выступает в Чемпионате Марокко (Ботола). Основан в 1938 году. Домашние матчи проводит на стадионе Стад Муниципаль, вмещающем 15 000 зрителей.

История выступлений

Достижения

Чемпионат Марокко (4):
Чемпион : 1959/60, 1972/73, 1980/81, 1981/82 
Вице-чемпион : 1978/79, 1984/85

Кубок Марокко: 1
Обладатель : 1961
Финалист : 1969, 1976, 1991

Международные выступления
Лига чемпионов КАФ: 1
1983 - 1/4 финала

Спортивная экипировка
 Baliston

Ссылки 
 
 сайт

Футбольные клубы Марокко